Rakutówek – osiedle we Włocławku
 Rakutówek – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Kowal